Порфирий Константинович Колесников — советский государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1906 году в г. Троицк Оренбургской губернии в семье фельдшера. Член ВКП(б) с 1926 года.

Образование: Академия пищевой промышленности, Москва 12.1935–02.1940.

Трудовая деятельность:
 02.22–11.23 рассыльный заготконторы упродкома, г. Славгород Омск. губ.; 
 11.23–05.24 ученик токаря литейного з-да, там же; 
 06.24–12.25 член комитета фабзавкома пивзавода, Троицк; 
 12.25–08.28 пред. групкома пищевиков, там же; 
 08.28–10.29 зам. зав. з-дом Госторга, там же; 
 10.29–03.30 зав.налоговым подотд. окр. ФО, там же; 
 03.30–10.30 инспектор по чистке сов. аппарата при окр. контрольной комиссии РКИ, там же; 
 10.30–09.31 нач. произв. сектора конторы «Союзмясо», Уфа; 
 09.31–11.32 на курсах красных директоров, Полтава; 
 11.32–12.35 зам. управ. трестом «Главмясо», Уфа.

После окончания Академии пищевой промышленности:
 03.40–04.42 директор мясокомбината, Орск; 
 04.42–11.42 секретарь Ворошиловского райкома ВКП(б), Орск; 
 11.42–05.43 секретарь Чкаловского обкома ВКП(б) по пром-сти; 
 05.43–08.52 1-й секретарь Чкаловского горкома ВКП(б).
 08.52–29.12.52 сотрудник МГБ, Москва; 
 29.12.52–31.03.53 начальник УМГБ Барановичской области, уволен из МВД 12.05.53 в связи с переходом на партийную работу.
 04.53–05.56 инспектор отдела парт., профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПБ.

В органах МВД: 
 28.05.56–25.10.56 зам. нач. ГУЛАГ МВД СССР; 
 25.10.56–16.01.57 зам. нач. ГУИТК МВД СССР; 
 16.01.57–08.02.58 нач. отд. кадров и зам. нач. ГУИТК МВД СССР; 
 08.02.58–12.09.59 зам. нач. Гл. архивного упр. МВД СССР, уволен 12.09.59 в связи с откомандированием в СНХ Москвы.

Директор птицекомбината, Москва 10.1959–03.1971; пенсионер
04.71–04.79; персональный пенсионер союзного значения с 04.79.

Звание: подполковник ГБ 29.12.52.

Награды: орден Трудового Красного Знамени (26.04.71), 3 медали.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го и 3-го созывов.

Умер в декабре 1979 года в Москве.

Ссылки 
 Колесников
 Н.В. Петров, Кто руководил органами Госбезопасности 1941 – 1954, справочник

Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Первые секретари Оренбургского горкома КПСС